Fiães (Melgaço), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Melgaço
Fiães (Trancoso), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Trancoso
Fiães (Santa Maria da Feira), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira
Fiães (Valpaços), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Valpaços